Boguchwała – imię żeńskie

 Miejscowości i ich części w Polsce
 Boguchwała – miasto
 Boguchwała – część wsi Kikół-Wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. lipnowskim, w gminie Kikół
 Boguchwała – wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. lipnowskim, w gminie Skępe
 Boguchwała – osada leśna w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. mogileńskim, w gminie Dąbrowa

Inne 
 Boguchwała – gmina miejsko-wiejska
 Boguchwała – gromada
 Boguchwała – stacja kolejowa

Zobacz też 
 Boguchwały
 Dekanat Boguchwała, Izolator Boguchwała, Parafia św. Stanisława Biskupa w Boguchwale